Molekulska formula -{C23H26N2O2}- se može odnositi na:

 Deksetimid
 Solifenacin